Багаторізце́ві су́мчасті (Polyprotodontia) — застарілий таксон рангу ряду сумчастих ссавців, з 1968 року поділений на кілька окремих рядів. 

Представлений в сучасній фауні 
 американськими опосумовими (Didelphidae) 
 австралійськими дазиуровими (Dasyuridae) 
 австралійськими бандикутовими (Peramelidae). 

Викопні багаторізцеві сумчасті відомі починаючи з пізньої крейди. Багаторізцеві сумчасті мають до 5 різців в одній щелепі, що є ознакою примітивності (у порівнянні з плацентними). Багаторізцеві сумчасті Австралії, Нової Гвінеї і Тасманії, розвиваючись протягом тривалого часу в умовах географічної ізоляції, утворили сучасні форми, які способом життя нагадують наших куниць, вовків, кротів, тушканчиків та ін. 

Багаторізцеві сумчасті — переважно м'ясоїдні й хижі тварини. Більшість багаторізцеих сумчастих не мають сумки і дуже плодючі (до 22 малят в одному виплоді); ті, що мають сумку, менш плодючі. Опосуми і шерстохвости є об'єктами хутрового промислу. Бандикути пошкоджують сільськогосподарські культури.

Див. також 
 Сумчасті
 Австралодельфи

Література 

 

Сумчасті
Нетаксономічні_групи_ссавців